C22H32O3 – formula molecolare del medrisone
C22H32O3 – formula molecolare del medrossiprogesterone acetato
C22H32O3 – formula molecolare del testosterone propionato

Formule molecolari